Indicele de Percepție a Corupției (IPC) este un clasament publicat anual de Transparency International (TI) ce măsoară "nivelul perceput de corupție dintr-o țară, stabilit de către evaluări ale unor experți și sondaje de opinie."  IPC, în general, definește corupția ca fiind "utilizarea abuzivă a puterii publice pentru beneficiul privat." În prezent, IPC măsoară nivelul de corupție din 176 de țări "pe o scară de la 95 (foarte curat) la 0 (foarte corupt)".

Metode 
Conform metodologiei din 2012, IPC se bazează pe 13 sondaje și evaluări diferite de la următoarele instituții: Banca Africană pentru Dezvoltare, Fundația Bertelsmann, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight, International Institute for Management Development, Political and Economic Risk Consultancy, Political Risk Services, Forumul Economic Mondial, Banca Mondială și World Justice Project. 

Țările trebuie să fie evaluate din cel puțin trei surse diferite pentru a apărea în IPC. Cele 13 studii/evaluări sunt fie sondaje de opinie ale unor oameni de afaceri sau evaluări de performanță ale unor analiști. Inițial, IPC a folosit și sondaje de opinie ale populației generale.

IPC măsoară nivelul "perceput" de corupție din cauza dificultății de măsurare a nivelului absolut de corupție.

Implicații economice  

Lucrări de cercetare publicate în 2007 și 2008 au examinat consecințele economice ale corupției, așa cum sunt definite prin IPC. Cercetătorii au descoperit o corelație între un IPC mai mare și o creștere economică mai mare pe termen lung, precum și o creștere în PIB cu 1,7% procente pentru fiecare unitate de creștere as scorului IPC. Aceștia au descoperit și că țările care au un scor IPC mai mare tind să prezinte un nivel de investiții străine mai ridicat.

Rezultate 2016
Legendă:

Referințe

External links 

 Official site 
 http://www.thehindu.com/news/international/India-ranks-76-in-Corruption-Perception-Index/article14022729.ece

 Corruption Perceptions Index 2013
 Interactive world map of the Corruption Perception Index: 2000-2008 
 A Users' Guide to Measuring Corruption  critiques the CPI and similar indices.
 Global Integrity Index 
List of Global Development Indexes and Rankings 

Corupție
Liste de țări